Příjmení Uchytil nosí více významných osobností:

 Bořivoj Uchytil (1922–2004) – český otolaryngolog
 Marie Uchytilová (1924–1989) – česká sochařka
 Stanislav Uchytil (1909–1991) – český generál
 Vlastimil Uchytil (* 1961) – český orientační běžec a lokální politik

Česká příjmení